Por sustentação pode estar à procura de:

 Sustentação (som)
 Sustentação (aerodinâmica)

Sustentacao